Änglatrumpetsläktet (Brugmansia) är ett växtsläkte inom familjen potatisväxter med sex arter. Änglatrumpeter ingår i familjen potatisväxter. Detta släkte tillhörde tidigare spikklubbesläktet (Datura) men bildar numera ett eget. De flesta arterna kommer ursprungligen från norra Sydamerika och de tål inte frost. 

Änglatrumpetsläktets arter är buskar eller små träd med stora, trattformiga, doftande blommor. Fodret är kvarsittande. Frukterna är vedartade, klotformade till avlånga, tvårummiga och de saknar taggar. De spricker inte upp vid mognaden. Växten innehåller flera giftiga alkaloider som till exempel Atropin, Skopolamin och Hyoscyamin.

Spikklubbesläktet (Datura) är närstående, men är vanligen örter. Fodret faller av efter blomningen. Frukterna har fyra rum, är läderartade och har vanligen knölar eller taggar.

Kladogram 
Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Noter

Övriga källor 
American Brugmansia & Datura Society

Externa länkar 

Potatisväxter